Tenhaeff ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Tenhaeff (1879–1955), deutscher Agrarkaufmann
 Reinhardt Tenhaeff (1857–1922), deutscher Theaterschauspieler
 Wilhelm Heinrich Carl Tenhaeff (1894–1981), niederländischer Parapsychologe